Камелия може да се отнася за:

 Камелия (Camellia), род растения от семейство Чаеви
 Обикновена камелия (Camellia japonica), вид растения от семейство Чаеви
 Камелия (Камелия Вескова), българска попфолк певица